Santa Briđida ima više značenja:
 Santa Briđida (Bergamo)
 Santa Briđida (Bolonja)
 Santa Briđida (Firenca)
 Santa Briđida (Trevizo)